Клируотер (Клирвотер, ) — город во Флориде, в США. Входит в агломерацию Сент-Питерсбург-Тампа-Клируотер. К западу от Клируотера находится Мексиканский залив, а к юго-востоку — залив Тампа. По данным переписи 2010 года, в городе проживало 107 685 человек. Клируотер — административный центр округа Пинеллас.

История 
На территории современного Клируотера первоначально проживали индейцы . В 1528 году здесь появился испанский исследователь Панфило де Нарваес, а в 1539 году на берегу высадился конкистадор Эрнандо де Сото, который иногда считается первооткрывателем этого берега. На Де Сото произвела сильное впечатление нетронутая природа этого места и многочисленные чистые  родники. 

Около 1835 года началось строительство форта Гаррисон, названного в честь генерала (и будущего президента) Уильяма Гаррисона. Форт строился как боевой пост в ходе семинольских войн и располагался на скалах над бухтой Клируотер-Харбор. Эта бухта впоследствии была осушена и застроена кварталом Harbor Oaks. В ходе Второй семинольской войны форт занимал 6-й пехотный полк под командованием майора . Форт занимали от 2 до 7 рот 6-го пехотного полка, которыми командовал подполковник . Обычно в форт отправляли больных и раненых военных для восстановления сил. В сентябре 1841 года все роты были переведены в , а форт был оставлен.

В 1962 году местный житель обнаружил часть арсенала форта при посадке дерева в своём саду, после чего сотрудники Университета Южной Флориды провели раскопки форта. 

В 1842 году был издан Armed Occupation Act of 1842, которые гарантировал 160 акров земли каждому, кто готов носить оружие и обрабатывать этот участок; после этого население этого места стало увеличиваться. Первыми поселенцами были Стивенсы, Стивенсоны, Северы и Макмюллены. До 1906 года местность была известна как Clear Water Harbor. Название Clear Water «Чистая вода» была дано из родников, которые били в том месте, где сейчас городской Сити-Холл.

Дорога из Тампы в Клируотер когда-то занимала целый день, но в 1849 году была построена дорога, которая сильно сократила это время.

В годы Гражданской войны основная часть мужского населения ушла в армию, а федеральные боевые корабли время от времени совершали нападения на склады Клируотера. Город начал развиваться в конце XIX века, после того, как в 1888 году в него была проведена железная дорога. В 1891 году Клируотер стал городом, а Джеймс Крейн стал его первым мэром. В 1897 году железнодорожный магнат  построил около Клируотера викторианский отель . В начале 1900-х годов в Клируотере проживало уже 400 человек, а зимой население увеличивалось до 1000 человек.

География 
Клируотер расположен по координатам . По данным Бюро переписи населения США в 2010 году город имел площадь 101,63 км², из которых 66,20 км² — суша и 35,43 км² — водоемы.

Климат

Демография 

В 2019 году население города было рассредоточенным, с 18,7% в возрасте до 18 лет, 59,4% в возрасте от 18 до 64 лет и 21,9% в возрасте 65 лет и старше.

В период с 2014 по 2018 год средний доход домохозяйства в городе составлял 47 070 долларов, а средний доход семьи — 46 228 долларов. 15,9% населения оказались за чертой бедности.

Расовый состав населения:

Языки 
В 2000 году, для 84,43% жителей английский был родным языком, а для 8,55% жителей испанский, для 1,15% жителей греческий, для 1,00% жителей французский, для 0,97%  жителей немецкий, для 0,85% итальянский был родным языком.

Искусство и культура

Морской аквариум Клируотера 

В городе Клируотер находится «», небольшая некоммерческая организация и аквариум. Аквариум, открывшийся в 1972 году на пляже Клируотер, наиболее известен тем, что в нем обитает один из дельфинов Винтер. Винтер был спасен в 2005 году, и он стал одним из первых дельфинов, у которых был протез хвоста. Винтер потеряла хвост вскоре после того, как ее спасли из-за серьёзных травм в результате попадания в ловушку для крабов. В «Морском аквариуме Клируотера» есть еще два постоянных дельфина: Надежда (Хоуп) и Николас. Все три дельфина являются постоянными жителями и не могут быть освобождены из-за опасений о том, как они будут жить, из-за отсутствия основных навыков выживания, которым обычно обучает мать. «Морской аквариум Клируотера» был показан в двух американских фильмах, «История дельфина» и «История дельфина 2», где основные действия разворачивается в этом аквариуме. Фильм рассказывает о спасении и дальнейшей судьбе дельфина Винтер.

Саентология 

Клируотер является одним из главных центров саентологии, в нём расположено здание «Наземной базы Флага» (), купленное Церковью саентологии в 1975 году.

Города-побратимы 
  Каламария (, ), Греция (2001)
  Нагано (), Япония (1959)
  Вайонг (), Австралия (2001)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Официальный сайт города Клируотер 
 Веб-сайт по туризму Клируотер-Бич с онлайн-веб-камерами 

Города Флориды
Окружные центры Флориды
Города округа Пинеллас